18-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в июле-ноябре 1958 года. Обладателем Кубка в шестой раз стал московский «Спартак». Предыдущий обладатель Кубка московский «Локомотив» выбыл в полуфинале. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в шести зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап 
В зональных матчах определялись 4 команд класса «Б» которые получили право, вместе с командами класса «А», играть в финальном турнире кубка СССР. В шести зонах были выявлены шесть победителей. Победители 1 и 2 зон, 3 и 4 зон встретились между собой в стыковых играх; 5 и 6 зон прошли дальше по жребию.

Зона 1 
В зональных матчах играли команды 1 зоны класса «Б» чемпионата СССР 1958 года.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды 2 зоны класса «Б» чемпионата СССР 1958 года.

 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды 3 зоны класса «Б» чемпионата СССР 1958 года.
 Зональный турнир.

Зона 4 
В зональных матчах играли команды 4 зоны класса «Б» чемпионата СССР 1958 года.
 Зональный турнир.

Зона 5 
В зональных матчах играли команды 5 зоны класса «Б» чемпионата СССР 1958 года.
 Зональный турнир.

В финальном матче в добавочное время при счёте 2:2 судья остановил игру, так как в команде гостей осталось на поле 7 игроков.

Зона 6 
В зональных матчах играли команды 6 зоны класса «Б» чемпионата СССР 1958 года.
 Зональный турнир.

Стыковые игры победителей зон 
Победители 1 и 2 зон, 3 и 4 зон провели стыковые игры.

Победители 5 и 6 зон «Пахтакор» (Ташкент) и «Локомотив» (Красноярск) по жребию получили право играть в финальном турнире.

Финальный этап 
4 команды из зональных игр и 12 команд класса «А» составили пары 1/8 финала.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1958 года
 Результаты на WildStat.ru
  и  На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1958 году